

Кизил-Юл — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Кизил-Юл — присілок, Мішкинський район, Башкортостан